Francja:
 Châtel – gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Górna Sabaudia
 Châtel-Censoir – gmina
 Châtel-de-Neuvre – gmina
 Châtel-en-Trièves – gmina
 Châtel-Gérard – gmina
 Châtel-Montagne – gmina
 Châtel-Moron – gmina
 Châtel-sur-Moselle – gmina

Szwajcaria:
 Châtel-Saint-Denis – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Veveyse
 Châtel-sur-Montsalvens – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Zobacz też:
 Autry-le-Châtel
 Bâgé-le-Châtel
 Beire-le-Châtel
 Berzé-le-Châtel
 Boissey-le-Châtel
 Boissy-le-Châtel
 Braux-le-Châtel
 Bruyères-le-Châtel
 Chatel
 Chauvirey-le-Châtel
 Chenay-le-Châtel
 Cruzy-le-Châtel
 Cussy-le-Châtel
 Ervy-le-Châtel
 Fesches-le-Châtel
 Gare de Châtel – Nomexy
 Gare de Riom - Châtel-Guyon
 Gometz-le-Châtel
 Gurcy-le-Châtel
 Jouy-le-Châtel
 Le Châtel
 Ligny-le-Châtel
 Marcilly-le-Châtel
 Marigny-le-Châtel
 Mouchy-le-Châtel
 Pierre-Châtel
 Saint-Haon-le-Châtel
 Saint-Martin-le-Châtel
 Sigy-le-Châtel
 Til-Châtel
 Vanault-le-Châtel
 Vannes-le-Châtel
 Velle-le-Châtel
 Villers-Châtel